Vesajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vesajärvi (sjö i Mellersta Österbotten), 
 Vesajärvi (sjö i Birkaland), 
 Vesajärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar